Jouko est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Jouko Ahola (né en 1970), homme fort et acteur finlandais
 (né en 1949), athlète paralympique finlandais
 (né en 1937), écrivain finlandais
 (né en 1959), sprinteur finlandais
 (né en 1952), homme politique finlandais
, communiste finlandais
Jouko Kallio (né en 1947), pilote de course finlandais
Jouko Karjalainen (né en 1956), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1950), acteur finlandais
Jouko Kuha (né en 1939), athlète finlandais en  steeple
Jouko Lindgrén (né en 1955), skipper finlandais
Jouko Lindstedt (né en 1955), linguiste en professeur finlandais
Jouko Norén (1914-1944), athlète finlandais en triple saut
Jouko Parviainen (né en 1958), coureur finlandais en combiné nordique
Jouko Puhakka (né en 1962), pilote automobile finlandais de rallyes
Jouko Salomäki (né en 1962), lutteur gréco-romain finlandais
Jouko Törmänen (1954-2015), sauteur à ski finlandais
Jouko Turkka (1942-2016), directeur de théâtre finlandais
 (né en 1959), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1949), sprinteur céiste finlandais
Jouko Virkkunen (1933-2011), ingénieur et professeur finlandais
Jouko Ylihannu (1912-1987), architecte finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais